Kill kan syfta på:

Kill (album) – ett musikalbum av Cannibal Corpse
Kill! – en film av Kihachi Okamoto från 1968

Geografi

Irland 

 Kill (ort i Irland, Munster), Waterford, 
 Kill, Kildare, Kildare, 

Robotskapade Irlandförgreningar